Силы противников в Стратегической оборонительной операции в Заполярье и Карелии

СССР 

Из состава советских вооружённых сил в операции принимало 358 390 человек 

Данные приведены в соответствии со Справочником боевого состава Советской Армии 1941—1945 годов.

Северный фронт 

Принимал участие в операции до 27 августа 1941 года, после чего был разделён на Карельский фронт и Ленинградский фронт, каждый из которых также принимал участие в операции.  Не приведены соединения, находящиеся в составе соединений, но не принимавшие участия в операции.

Карельский фронт 

Принимал участие в операции с 27 августа 1941 года

Ленинградский фронт 

Принимал участие в операции с 27 августа 1941 года. Не приведены соединения, находящиеся в составе соединений, но не принимавшие участия в операции.

7-я армия 

7-я армия принимала участие во всей операции, с 25 сентября 1941 года являясь отдельной, не входя в состав того или иного фронта.

14-я армия 

14-я армия принимала участие во всей операции

23-я армия 

23-я армия принимала участие во всей операции

Кемская оперативная группа 

Кемская оперативная группа принимала участие в операции с момента формирования 12 сентября 1941 года

  5-я бригада морской пехоты числится в Справочнике боевого состава. Однако более или менее близко была только 5-я бригада морской пехоты Балтийского флота, которая действовала южнее Ленинграда. Вероятно речь идёт о части (или полного состава) 5-й Мурманской стрелковой бригады, которая как раз действовала в районе Лоухи. Но при этом она же, в соответствии со Справочником боевого состава под названием Мурманская (номер 5 бригадой был получен 5 октября) числится в составе 14-й армии. Возможно это опечатка, или же действительно были созданы две Мурманские стрелковые бригады, о чём сведений не удалось обнаружить

Военно-воздушные силы СССР 

Количество самолётов и части, принимавшие участие в операции, приведены по состоянию на 1 июня 1941 года. Выбор приведённых соединений обусловлен местом их дислокации. Состав и количество в течение операции менялись. Авиационную поддержку оказывали также авиационные части ВВС Балтийского флота, приблизительный перечень которых можно посмотреть здесь и авиационные части ВВС Северного флота (здесь)

Северный флот 

Северный флот базировался на базах в Баренцевом и Белом морях

В дальнейшем Северный флот пополнялся, как за счёт передаваемых их других флотов и фронтов частей и кораблей, так и за счёт изъятия и переоборудования в соответствии с мобилизационным планом, судов гражданского флота. В дальнейшем приведены части и корабли, которые были на флоте к началу операции или введены в строй в период операции.

Плавсостав 

Не приведены посыльные, гидрографические, спасательные, водолазные, санитарные и госпитальные, кабельные, пожарные суда, ледоколы, плавучие базы, транспорты, танкеры, буксиры, мотоботы и иные суда обеспечения

Береговые части 

Не приводятся отдельные дивизионы, роты, отряды, батареи и меньшие части

ВВС Северного флота

Беломорская военная флотилия 

Беломорская военная флотилия являлась составной частью Северного флота, до 16 августа 1941 года являлась Беломорской военно-морской базой

В состав флотилии входили дивизион эсминцев и сторожевых кораблей, дивизион минных заградителей, бригада траления, Беломорский сектор береговой обороны.

Балтийский флот 

Балтийский флот принимал участие в боях в ходе операции с её первого дня, однако установить перечень тех войск, которые принимали участие в операции, действуя на севере Финского залива и Карельском перешейке, включая в себя боевые корабли, береговую артиллерию, части ПВО, части морской пехоты, ВВС Балтийского флота, представляется затруднительным. Перечень наиболее крупных соединений и кораблей Балтийского флота и ВВС Балтийского флота можно посмотреть здесь

Ладожская военная флотилия 

Ладожская военная флотилия являлась составной частью Балтийского флота, сформирована 25 июня 1941 года. На момент формирования имела в своём составе дивизион учебных кораблей из 4 транспортов и 5 парусно-моторных шхун, дивизион катеров и учебно-артиллерийский дивизион. В дальнейшем пополнялась, в таблице приведён плавсостав, действовавший в ходе операции на Ладоге

Онежская военная флотилия 

Онежская военная флотилия действовала на Онежском озере с 7 августа 1941 года. Береговые части и части обеспечения не приводятся

Пограничные войска НКВД СССР

Германия 

Приведены наиболее крупные соединения и части германских вооружённых сил. Надо иметь в виду, что в операции принимали участие различные специальные части, как то артиллерийские и самоходно-артиллерийские (в том числе из резерва ОКХ), самокатные, железнодорожные, инженерные, сапёрные, понтонно-мостовые, части армейской ПВО и ПВО люфтваффе и прочие. В состав армии под единым немецким командованием входили также и части финских вооружённых сил. Всего к 22 июня 1941 года германские войска к началу операции располагали 88 000 человек личного состава, включая сухопутные войска , войска СС и наземные войска люфтваффе, 114 гусеничными бронированными машинами всех типов, 11 700 автомобилями (не включая гусеничные и полугусеничные бронированные машины и мотоциклы), 578 артиллерийскими орудиями всех калибров, 115 зенитными орудиями всех калибров, 646 миномётами.. В этих данных не учтён личный состав и вооружение Кригсмарине и лётный состав люфтваффе.

Армия «Норвегия» (Armee Norwegen)

5-й воздушный флот (Luftflotte 5) 

Из состава 5-го воздушного флота для действий в Заполярье командованием люфтваффе было выделено так называемое «Авиакомандование Киркенес», под командованием начальника штаба 5-го воздушного флота полковника Нильсена  которое представляло собой сборную различных подразделений, насчитывающую по разным данным от 86-90  до 110 боевых самолётов (не включая транспортные и курьерские)

«Авиакомандование Киркенес»

Кригсмарине 

Военно-морские силы Германии в районе операции входили в состав Командования морской группы «Север» (), которой в свою очередь было подчинено Командование адмирала в Норвегии , а тому — Адмирал норвежского полярного побережья (). В распоряжении адмирала побережья находился морской комендант Киркенеса ().

Финляндия 

Всего вооружённые силы Финляндии к началу войны насчитывали 470 000 человек (по другим данным 530 тысяч человек.). Юго-Восточная армия насчитывала 220 000 человек; кроме того, финские войска имелись в составе немецкой армии «Норвегия» (всего развёрнуто на границе было около 325 000 человек) В основном войска Финляндии были задействованы на фронте с СССР, но какая-то часть, очевидно, находилась в тыловых районах. На вооружении у финских войск находилось 556 000 обычных и 14 500 скорострельных винтовок, 5400 пулемётов, 13 700 пистолетов-пулемётов, около 3 500 орудий и миномётов (против СССР были задействованы около 2 000), 86 танков, 22 бронеавтомобиля. Кроме того, на складах имелось 355 орудий полевой артиллерии. Военно-морской флот Финляндии состоял из 80 кораблей и катеров различных типов (против СССР были задействованы 52), а также частей береговой обороны, которые на 1 июля 1941 года имела 336 орудий береговой артиллерии. Кроме того, в распоряжении флота на прибрежных позициях было установлено 169 полевых пушек

Карельская армия

Юго-Восточная армия

Отдельные дивизии

ВВС Финляндии 

Финляндия располагала 307 самолётами, из которых 206 боевых машин (159 истребителей, 22 бомбардировщика и 25 разведчиков и гидросамолетов) были выделены для войны с СССР. На вооружении финских ВВС состояли 54 Morane-Saulnier MS.406 и MS.410, 6 Caudron C.714, 26 Fiat G.50 Freccia, 43 Brewster F2A Buffalo, 29 Curtiss Hawk 75, 11 Hawker Hurricane MkI, 20 Gladiator MkII, 53 Fokker D.XXI, 2 Koolhoven FK-52, 8 трофейных И-153, 21 Bristol Blenheim, 5 трофейных ДБ-3 и СБ-2, 22 «Фоккер» СХ, 11 Westland Lysander, 3 гидросамолета Junkers W 34, 3 гидросамолёта Blackburn Ripon и один He 115.

Данные приведены по состоянию на июнь-июль 1941

ВМС Финляндии

Ладожская озёрная флотилия 

С выходом финских войск на побережье Ладожского озера сразу была начата переброска на Ладогу корабельного состава. К 6 августа 1941 года было переправлено около 150 катеров, 2 буксира и 4 самоходных парома

Онежская озёрная флотилия 

С выходом финских войск на побережье Онежского озера в первые дни октября 1941 года сразу была начата переброска на Онегу моторных катеров и переоборудование захваченных советских пароходов. Сколько судов было переброшено и переоборудовано к 10 октября 1941 года (дата окончания операции в соответствии с советской историографией) неизвестно, в таблице приведены суда переоборудованные и переброшенные в начале существования флотилии.

См. также 

 Хроника стратегической оборонительной операции в Заполярье и Карелии

Примечания 

Стратегическая оборонительная операция в Заполярье и Карелии
Списки:Расстановка сил